Slunce, seno… je filmová série Zdeňka Trošky. Obsahuje tyto 3 díly:
 Slunce, seno, jahody (1984)
 Slunce, seno a pár facek (1989)
 Slunce, seno, erotika (1991)